

Geografia 
 Tangi – frazione del comune italiano di Buseto Palizzolo, in Sicilia.

Persone 
 Bernez Tangi (1949) – poeta e cantante francese
 Anas Tangi (1980) – conosciuto come DJ Anas, disc jockey italiano